Витимское городское поселение  или Витимское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в Мамско-Чуйском районе Иркутской области России. 

Административный центр — поселок Витимский.

Население 
 
  
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 773 человека, в том числе 371 мужчина и 402 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 рабочий посёлок (пгт) Витимский
 посёлок Большой Северный
 посёлок Колотовка
 посёлок Мусковит

Примечания 

Муниципальные образования Мамско-Чуйского района
Городские поселения Иркутской области